modrak – gatunek ptaka z rodziny muchołówek
 modrak – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Modrak – część wsi Piotrowo w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko